Outro – film kończący grę komputerową. Zwykle zawiera on wyjaśnienie fabuły. Outro jest zwykle robione w formie animacji komputerowej.

Outra zazwyczaj kończą gry z fabułą, w przeciwieństwie do gier takich, jak np. wyścigi, gdzie podłoże fabularne zwykle jest zbędne.

Przypisy

Zobacz też 
 intro

Terminologia gier komputerowych